Pelops (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van Tantalos en (al naargelang de bron) Dione of Euryanassa, en de broer van Niobe en Broteas.

Pelops werd door zijn vader gedood en als feestmaal aan een godengezelschap voorgezet. Op Demeter na, die treurde om het verlies van haar dochter Persephone en zijn linkerschouder opat, trapte geen enkele god in de val. De goden wekten Pelops weer tot leven, waarbij Hephaistos zijn schouderblad verving door een ivoren exemplaar.

Hierna trad Pelops een tijdlang in dienst bij Poseidon als diens wijnschenker en bedgenoot. Poseidon schonk hem later een gevleugelde gouden wagen waarvan de assen zelfs als hij over water reed niet nat werden, en een bijbehorend span onvermoeibare, onsterfelijke paarden.

Pelops volgde zijn vader op in diens koninkrijk nabij de berg Sipylus in Anatolië, maar trok na enige tijd onder druk van Ilus van Troje met al zijn schatten naar Griekenland. Daar dong hij naar de hand van Hippodameia, dochter van koning Oinomaos van Pisa, nabij Olympia. Hiertoe diende hij Oinomaos in een wagenren te verslaan, iets wat vóór hem twaalf anderen niet hadden gekund en met hun leven hadden bekocht. Pelops liet Myrtilus, zoon van Hermes en de wagenmenner van Oinomaos, diens wagen saboteren, waardoor in volle wedren de wielen loskwamen en Oinomaos door zijn paarden de dood in werd gesleurd. Toen Myrtilus zijn beloning opeiste, namelijk het halve koninkrijk van Oinomaos en de eerste nacht met Hippodameia, gooide Pelops hem in zee. Al verdrinkend wist Myrtilus Pelops en zijn nageslacht nog te vervloeken. Pelops volgde Oinomaos op als koning van Pisa en wist na verloop van tijd het hele schiereiland dat naar hem Peloponnesos werd genoemd, onder zijn bewind te brengen.

Als de kinderen van Pelops en Hippodameia worden dezen genoemd: Aelinus, Alcathous, Argeius, Atreus, Cleon, Copreus, Corinthius, Cybosurus, Dias, Epidaurus, Hippalcus, Hippasus, Pittheus, Pleisthenes, Sciron, Thyestes, Antibia, Archippe, Astydameia, Eurydice, Lysidice en Nicippe. Bij de nimf Astyoche verwekte hij Chrysippus.

Stamboom 

Koning in de Griekse mythologie
Geschiedenis van de Peloponnesos